BYU peut faire référence à :
 Brigham Young University (en français, Université Brigham Young), une Université mormone dans l'Utah ;
 BYU 12950, un crâne d'Anasazisaurus, un dinosaure ;
 Cougars de BYU, club omnisports universitaire de l'université Brigham Young ;
  ;
 .